Plagwitz ist der Name folgender Orte:

 Plagwitz (Leipzig), Stadtteil von Leipzig
 Plagwitz (Machern), Ortsteil von Machern im Landkreis Leipzig, Sachsen
 Płakowice (deutsch: Plagwitz), Stadtteil von Lwówek Śląski, Polen

Siehe auch:
 Plachwitz